Andrzej Wójtowicz (ur. 1946) – polski socjolog religii, prof. dr hab. 
 Andrzej Wójtowicz – polski lekkoatleta, sprinter